Гусаков Віталій Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гусаков Володимир Григорович (нар. 1949) — радянський кіноактор та сценарист.
 Гусаков Володимир Миколайович — кандидат архітектури, заслужений архітектор України, президент НСАУ, лауреат Державної премії України в галузі архітектури.
 Гусаков Григорій Васильович (1893—1967) — начальник Харківського медичного інституту (1921—1922).
 Гусаков Дмитро Сергійович (нар. 1986) — український театральний режисер театру, режисер, педагог, громадський діяч.
 Гусаков Єпіфаній Арсенійович (1850—1916) — генерал від інфантерії російської армії українського походження.
 Гусаков Петро Евтихиєвич (1920—1995) — Герой Радянського Союзу.
 Гусаков Пилип Миколайович (1873—?) — державний діяч періоду українських визвольних змагань.

 Гусакова Тетяна Станіславівна (нар. 1970) — українська футболістка, футбольний арбітр та дитячий тренер.
російські прізвища